Са́мро — озеро в Сланцевском и Лужском районах Ленинградской области России. Площадь — 40,4 км², площадь водосборного бассейна — 127 км².

. Высота над уровнем моря — 65,4 м

В озеро впадает река Рудинка и восемь ручьёв (Любинка, остальные не имеют официальные названия), а вытекает река Самро, принадлежащая бассейну Луги.

Прибрежная часть озера на ширину 50-300 м зарастает водной растительностью. Дно водоёма ровное, волнистое с сапропелевыми отложениями мощностью более трёх метров.

Близ озера находятся деревни: Самро (бывшее Песье), Подлесье, Усадище, Велетово.

В конце XIX века исследователем Георгием Георгиевичем Труссманом было высказано предположение, что название этого озера берёт начало от чудского языка — «somero», что означает «крупный песок».

Впервые упоминается в писцовой книге 1497/98 года, как озеро Сумро при описании Сумерского погоста (позже — Сумерской дворцовой волости) Шелонской пятины Новгородской земли.

Жителей, населяющих район озера Самро, иногда называют самряки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России озеро относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — река Луга от в/п Толмачево до устья, речной подбассейн отсутствует. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01030000611102000024982.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Долгой (притока Луги)
Озёра Лужского района
Озёра Сланцевского района